Rivière du Rempart kan syfta på:

Geografi

Mauritius 

 Rivière du Rempart, distrikt, 
 Rivière du Rempart (distriktshuvudort), 
 River du Rempart, vattendrag, 
 Rivière du Rempart (vattendrag), 

Robotskapade Mauritiusförgreningar